Лос Малдонадо има више значења:

 Лос Малдонадо (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Малдонадо (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику